Surtur bezeichnet:

 den Feuerriesen Surt (Mythologie) der nordischen Mythologie
 des Saturnmond Surtur (Mond)